Нововладимировка () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины. В 2022 году, во время вторжения России на Украину, село было захвачено. На данный момент находится под оккупацией ВС РФ.
Население по переписи 2001 года составляло 161 человек. 

Почтовый индекс — 75241. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525483002.

Местный совет 
75241, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Павловка, ул. Ленина, 1

Ссылки 
 Нововладимировка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района